Pasadena puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Pasadena (Adelaida), suburbio de la ciudad de Adelaida, Australia.
 Pasadena (Terranova), ciudad de la isla de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá.
 Pasadena (California), ciudad del condado de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos.
 Pasadena (Maryland), lugar designado por el censo, en el condado de Anne Arundel, en el estado de Maryland, Estados Unidos.
 Pasadena (Texas), ciudad del condado de Harris, en el estado de Texas, Estados Unidos.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 South Pasadena (California), ciudad del condado de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos.
 South Pasadena (Florida), ciudad del condado de Pinellas, en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Pasadena Hills (Misuri), ciudad del condado de San Luis, en el estado de Misuri, Estados Unidos.
 Pasadena Park (Misuri), villa del condado de San Luis, en el estado de Misuri, Estados Unidos.

Además, puede hacer referencia a:
 USS Pasadena (SSN-752), submarino de la Armada estadounidense.
 USS Pasadena, nombre de dos barcos distintos de la Armada estadounidense.
 Pasadena (serie de TV), serie de televisión de 2001 retransmitida por Fox.